Hoher Hagen ist der Name von geographischen Objekten in Deutschland:

 Hoher Hagen (Rothaargebirge) (729,0 m), Berg nahe Siedlinghausen im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hoher Hagen (Dransfeld) (492,5 m), Berg nahe Dransfeld im Dransfelder Stadtwald, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Hoher Hagen (ca. 120 m), Waldgebiet nahe Neubeckum in den Beckumer Bergen, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hohenhagen